New Rochelle – città degli Stati Uniti d'America
 Stazione di New Rochelle – stazione ferroviaria dell'omonima città
 City School District of New Rochelle – distretto scolastico dell'omonima città